Butiga pode referir-se a:
Butiga – antiga denominação dada a atual bolinha de gude.
Butiga (apelido) – apelido pelo qual o cachorro chamado Leão ficou conhecido mundialmente.

Desambiguação